Бабха:

Населённые пункты 
 Бабха  — поселок в Слюдянском районе Иркутской области

Реки 
 Бабха — река в Слюдянском районе Иркутской области.